Лично-командный чемпионат России по международным шашкам среди женщин 2004 года проходил одновременно с турниром мужчин в г. Уфе 16-24 апреля. Главный судья: В. П. Балабин, главный секретарь: А. П. Мельников

Примечания 

Чемпионаты России в 2004 году
Командные чемпионаты России по международным шашкам среди женщин
Соревнования по международным шашкам в Уфе
2004 год в шашках
Апрель 2004 года
2004 год в Башкортостане